Discus – rodzaj typowy ślimaków rodziny krążałkowatych. 
 Discus Campbell 1879 - synonim rodzaju ryb Diretmus.